Vítězem se stal první nasazený zimbabwsko-indický pár Cara Blacková a Leander Paes.

Nasazení párů 
V závorce je kolo, ve kterém páry vypadly.
  Cara Blacková /  Leander Paes (Vítězové)
  Daniela Hantuchová /  Daniel Nestor (odstoupili)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Bob Bryan (2. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Michal Mertiňák (1. kolo)
  Maria Kirilenková /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Alisa Klejbanovová /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Lisa Raymondová /  Wesley Moodie (semifinále)
  Jelena Vesninová /  Andy Ram ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Australian Open
 Seznam vítězů smíšené čtyřhry na Australian Open
 Australian Open 2010 - mužská dvouhra
 Australian Open 2010 - ženská dvouhra
 Australian Open 2010 - mužská čtyřhra
 Australian Open 2010 - ženská čtyřhra

Australian Open 2010